San Gregorio Magno (540 c.a. – 604) – papa con il nome di Gregorio I e santo
San Gregorio Magno – comune in provincia di Salerno
San Gregorio Magno – frazione di Padova
San Gregorio Magno – dipinto di Antonello da Messina